plurale di gesso

Persone
 Berlingerio Gessi (1563-1639) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Francesco Gessi (1588-1649) – pittore italiano
 Leone Gessi (1889-1967) – pubblicista e critico letterario italiano
 Nives Gessi (1923-1994) – politica, partigiana e sindacalista italiana
 Romolo Gessi (1831-1881) – geografo, esploratore e militare italiano
 Tommaso Gessi (1844-1913) – nobile e politico italiano

Altro
 Castello di Oliva Gessi – fortificazione nell'omonimo comune italiano, in provincia di Pavia
 Gessi Triassici – area nella provincia di Reggio Emilia caratterizzata dalla presenza di antiche formazioni di gesso
 Oliva Gessi – comune italiano della provincia di Pavia, in Lombardia
 Palazzo Gessi – palazzo di Faenza, in Emilia-Romagna

Pagine correlate
Gesso